Seznam divizij z zaporedno številko 83.

Seznam 
 Pehotne
 83. pehotna divizija (ZDA)
 83. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi